Hills and Dales kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hills and Dales (Kentucky)
Hills and Dales (Ohio)